Slag bij de Doggersbank (1696) (17 juni), tussen Nederland en Frankrijk tijdens de Negenjarige Oorlog.
Slag bij de Doggersbank (1781) (5 augustus), tussen Nederland en Engeland in de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog.
Slag bij de Doggersbank (1915) (24 januari), tussen Engeland en Duitsland in de Eerste Wereldoorlog.

Zie ook 
Doggersbank-incident (oktober 1904)